Финал Кубка конфедераций 2013 — футбольный матч, который определил победителя Кубка конфедераций 2013. Матч прошёл 30 июня 2013 года на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро между сборными Бразилии и Испании. Сборная Бразилии победила со счётом 3:0, став победителем турнира в четвёртый раз и в третий раз подряд.

Общая информация 
Сборная Бразилии в рекордный пятый и третий раз подряд вышла в финал Кубка конфедераций. В четырёх матчах «пентакампеоны» одержали три победы — над Австралией в 1997, Аргентиной в 2005 и США в 2009 году — и единственный раз проиграли сборной Мексики в 1999 году. В группе A сборная Бразилии стартовала с разгрома сборной Японии со счётом 3:0. Отличились Неймар, Паулиньо и в добавленное время Жо. Во втором матче была уверенно переиграна сборная Мексики 2:0. В заключительном матче группы A Бразилия взяла вверх над сборной Италии благодаря дублю Фреда и голам Данте и Неймара и заняла первое место. В полуфинале ей предстояло встретиться с Уругваем, занявшим второе место в группе B. Бразилия повела в счёте в первом тайме, но в самом начале второго Уругваю удалось отыграться. Однако Паулиньо после подачи углового Неймаром принёс своей команде победу и путевку в финал.

Для сборной Испании это будет первый финал Кубка конфедераций. Её лучшим достижением на турнире является третье место в 2009 году. В группе B Испания уверенно заняла первое место. В первом матче она взяла верх над Уругваем 2:1 благодаря голам Педро и Роберто Сольдадо. В следующем матче против представителей Океании Испания установила рекорд турнира, забив десять(!) безответных мячей сопернику. Покером отметился Фернандо Торрес, хет-триком — Давид Вилья. В последнем матче Испания не дала шансов сборной Нигерии, выиграв 3:0. В полуфинале ей достался знакомый соперник — сборная Италии. Повторение финала чемпионата Европы прошло в абсолютно равной борьбе — соперники так и не смогли забить другу ни в основное, ни в дополнительное время. Все решилось в серии пенальти. После промаха Леонардо Бонуччи Хесус Навас принёс чемпионам Европы и мира победу.

Обе команды не потерпели на турнире ни одного поражения. Сборная Бразилии выиграла все четыре матча, сборная Испании одержала победу в трех матчах на групповом этапе, сыграв вничью в основное и дополнительное время в полуфинале с Италией. Сборная Бразилии в четырёх матчах турнира забила 11 мячей и пропустила 3. Лучшими бомбардирами команды с тремя мячами являются Неймар и Фред. Сборная Испании забила 15 мячей и пропустила 1. В составе испанцев лучшим бомбардиром с пятью мячами является Фернандо Торрес.

Сборная Бразилии перед этим финалом не проигрывает на Кубке конфедераций на протяжении двенадцати матчей после того, как уступила сборной Мексики 1:0 на групповом этапе в 2005 году.

В последний раз сборные Бразилии и Испании встречались между собой в 1999 году в Виго в товарищеском матче, который завершился нулевой ничьей. Последняя встреча между двумя сборными на «Маракане» состоялась 13 июля 1950 года в финальной группе чемпионата мира. Тот матч завершился победой хозяев со счётом 6:1. У Бразилии голами отметились Жаир, Адемир, Зизиньо, дважды Шико, а испанец Хосе Парра забил в свои ворота. Сборная Испании ответила лишь голом Сильвестре Игоа. Главным судьёй был англичанин Реджинальд Лиф. Всего сборные провели между собой девять матчей. На счету сборной Бразилии четыре победы, три — у сборной Испании. Два матча завершились вничью.

Дорога к финалу

Матч

События 
На второй минуте игры навес справа Халка не был нейтрализован защитниками Альваро Арбелоа, Жераром Пике и голкипером Икером Касильясом. Мяч упал к форварду Бразилии Фреду, который поскользнулся и, лёжа на земле, сумел сымпровизировать и проткнуть мяч мимо Касильяса, выведя Бразилию вперёд. На 39-й минуте Испания почти сравняла счёт, когда Педро обыграл вратаря справа. Однако Давид Луис зацепил его удар с линии и отправил мяч над перекладиной. Бразилия увеличила отрыв незадолго до перерыва, когда Оскар отдал пас Неймару на левую сторону штрафной площади и тот сильно и высоко ударил по мячу левой ногой, отправив его в ближнюю штангу мимо Касильяса. Третий гол за Бразилию был забит через две минуты после начала второго тайма, когда Фред закрутил мяч снизу правой ногой в дальнюю штангу слева, Касильяс коснулся пальцами мяча, но не смог его удержать. Спустя пять минут Марсело поставил подножку Хесусу Навасу и заработал пенальти в ворота своей команды. Серхио Рамос попытался реализовать пенальти, но пробил низко, правой ногой и мяч прошёл мимо правой штанги от вратаря. На 68-й минуте Жерар Пике получил красную карточку за то, что грубо сбил Неймара за пределами штрафной площади.

Детали

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Кубка конфедераций
 Официальные документы 

Кубок конфедераций 2013